Der Federation Cup 1973 (ab 1995 Fed Cup) war die 11. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen. Gespielt wurde vom 30. April bis 6. Mai im Tennis Club Bad Homburg in Bad Homburg vor der Höhe, BR Deutschland. Im Finale standen sich die Mannschaften aus Australien und Südafrika gegenüber, das Australien mit 3:0 gewann.

Weltgruppe

Finale

Südafrika – Australien

Trostrunde 
Datum: 3. bis 6. Mai 1973
Austragungsort: Tennis Club Bad Homburg, Bad Homburg vor der Höhe, BR Deutschland
Spieloberfläche: Sand

Weblinks 
 Fed Cup 1973

Einzelnachweise 

1973
Tennisturnier 1973
Tennisturnier in Bad Homburg vor der Höhe